Цей список є списком видів птахів, зареєстрованих на території Боснії і Герцеговини.

Він включає 318 видів, з яких три види є залітними і не належать до орнітофауни країни.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Крім того, у таблицю введені такі теги:
 (A) випадкові — види, які рідко або випадково зустрічаються в Боснії і Герцеговині.
 (I) інтродуковані — види заселені в Боснії і Герцеговині внаслідок прямого або непрямого людського втручання.
 (Ex) викорінені — види, які більше не зустрічаються в Боснії і Герцеговині, хоча популяції існують в інших місцях

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП
 
 

Боснії і Герцеговини
птахи
птахи